Avello – sinonimo di tomba, sepolcro
 Avello (fiume) – fiume dell'Abruzzo
 Masso avello – tomba ad inumazione scavata in un masso erratico

Pagine correlate 

 Avella (disambigua)
 Avelli

Note